Рейс 17 может иметь следующие значения:
 Рейс 17 Malaysia Airlines — крупнейшая авиационная катастрофа 2014 года, произошедшая над Донецкой областью (Украина)
 Рейс 17 Аэрофлота — авиакатастрофа 1949 года, вблизи Новосибирска (Россия)
 Рейс 17 Emery Worldwide — катастрофа 2000 года под Ранчо-Кордова (США)